

Geografia
 Alberoni – località del Lido di Venezia
 Ottagono Alberoni – isola della Laguna Veneta

Persone
 Francesco Alberoni (n. 1929) – sociologo, scrittore e giornalista italiano
 Giovanni Battista Alberoni (1703-1784) – pittore e scenografo italiano, allievo del Bibbiena
 Giulio Alberoni (1664-1752) – cardinale e statista
 Rosa Giannetta Alberoni – sociologa, scrittrice e giornalista italiana
 Sherry Alberoni (n. 1946) – attrice e doppiatrice statunitense

Altro
 Collegio Alberoni – complesso architettonico a Piacenza

Pagine correlate

 Alberone